Die Nemzeti Bajnokság 2006/07 war die 106. Spielzeit der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 28. Juli 2006 und endete am 28. Mai 2007. Meister wurde Titelverteidiger Debreceni Vasutas SC. Absteigen mussten am Ende der Saison der Pécsi Mecsek FC und der Dunakanyar Vác FC.

Modus 
Ferencváros Budapest, Sechster der vergangenen Saison, wurde vom ungarischen Verband für die Nemzeti Bajnokság ausgeschlossen und musste in diesem Jahr in der zweitklassigen Nemzeti Bajnokság II spielen. Vasas Budapest blieb dagegen trotz sportlichen Abstiegs in der höchsten Liga.

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Nemzeti Bajnokság 2006/07 auf kicker.de
 
 Tabelle und Ergebnisse der Nemzeti Bajnokság 2006/07 auf weltfussball.de

2006
Fußballsaison 2006/07